NKS steht für:
 Abkürzung für Nachkommastelle(n)
 Norske Kvinners Sanitetsforening, norwegische humanitäre Frauenvereinigung
 Nkongsamba Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Nkongsamba, Bezirk Moungo, Region Littoral in Kamerun
 Spirit Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

nks steht für:
 Nord-Asmat (ISO-639-3-Code), eine der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

Abkürzung